Home Depot Championships 2002 - tenisowy turniej  z cyklu Home Depot Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2002 roku został rozegrany w dniach 6 listopada - 11 listopada w Los Angeles.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

Rezygnacje: 
 Francuzka Amélie Mauresmo zrezygnowała z udziału z powodu kontuzji kolana.
 Szwajcarka Martina Hingis zrezygnowała z powodu kontuzji nadgarstka.

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie WTA

2002 w tenisie ziemnym
2002
2002 w Kalifornii